PogChamps це серія аматорських шахових турнірів в режимі онлайн, що організовані Chess.com. Гравці турніру є інтернет-персоналіями, переважно стримерами платформи Twitch. Один турнір PogChamps триває близько двох тижнів. Перший та другий турніри мали призовий фонд у $50,000 кожен, тоді як призовий фонд третього турніру було збільшено до $100,000.

Історія турніру
Перший турнір PogChamps було анонсовано наприкінці травня 2020 року платформою Chess.com. Ігри проходили у швидкому форматі з контролем часу 10+5. Усі 16 учасників є стримерами платформи Twitch. Турнір тривав з 5 по 19 червня, і його переможцем став стример гри League of Legends Voyboy. Підготовкою гравців та коментуванням ігор переважно займалися гросмейстер Хікару Накамура та жіночий майстер ФІДЕ Александра Ботез.

PogChamps 2 був анонсований , та проходив з 21 серпня по 6 вересня. Деякі гравці попереднього турніру долучилися до другого турніру, тоді як інші (наприклад, Девід Пакман та Гафтор Юліус Бйорнссон) грали на турнірі вперше. Цього разу склад учасників турніру складався не лише зі стримерів. Для проведення групового етапу було вирішено користуватися круговою системою. У набір тренерів входили Накамура та Ботез, а також гросмейстер Деніел Народицький, жіночий гросмейстер К'ю Чжоу, міжнародні майстри Анна Рудольф та Леві Розман. На турнірі перемогла стримерка ігор World of Warcraft та Hearthstone Hafu (itshafu).

Дата початку турніру PogChamps 3 була оголошена , і турнір почався 14 лютого. У третьому турнірі серії участь беруть чимало відомих гравців: стримери xQc (який уже втретє є учасником турніру), Ludwig, Myth, MoistCr1tikal, Pokimane та Neekolul, ютубери MrBeast і Мішель Харе, репер Logic, актор Рейн Вілсон та гравець у покер Деніел Негреану. У статті з анонсом, Chess.com зазначили, що попередні турніри PogChamps разом із іншими зовнішніми подіями, такими як успіх серіалу Ферзевий гамбіт на Netflix, призвели до різкого зростання кількості реєстрацій на сайті та ігор. Це дозволило платформі залучити кілька спонсорів для проведення турніру, що й призвело до збільшення призового фонду до $100,000.

Відгуки
Chess.com стверджували, що кількість глядачів першого турніру перевищила "амбіційні оцінки". Трент Мюррей з онлайн-видання The Esports Observer прокоментував, що кількість годин перегляду стримів з шахів на платформі Twitch зросла у червні 2020, у місяці коли проходив перший турнір PogChamps. Девід Ллада, головний директор з маркетингу та комунікацій ФІДЕ, сказав, що змагання "демонструють, що шахи захоплюють з першої ж хвилини."

Результати подій

PogChamps 1

Верхня сітка

Нижня сітка

PogChamps 2

Верхня сітка

Нижня сітка

PogChamps 3

Верхня сітка

Нижня сітка

Примітки

Посилання
 
  

2020 у шахах
Шахові турніри 2020
Шахові змагання